Jason Collins est un économiste spécialisé dans la science des données, l'économie comportementale et la biologie de l'évolution. Il est l'auteur d'une thèse portant sur ces deux derniers domaines. Il écrit régulièrement des articles pour son blog et pour le magazine indépendant à but non lucratif Behavioral Scientist. Certains de ses articles ont été repris dans le magazine en ligne Works in progress.

Notes et références 

Économiste australien